Madd, de son vrai nom Mehdi Ribati, né le  à Safi, est un rappeur marocain.

Biographie

Enfance et formation 
Madd, né le  septembre 1995, est originaire du quartier Medina kedima, à Casablanca. Il est le frère de Shobee, membre de l'ancien groupe de rap Shayfeen.

Carrière musicale 
Il commence sa carrière en 2009. En 2014 il forme avec Tagne un groupe nommé Xacto.

Après son premier single, 3310, sorti en 2017, il rejoint le collectif Naar sur la compilation Safar, regroupant des rappeurs marocains et français.

Black Rose (2020) 

Black Rose, son premier album solo, sort en 2020 et il rencontre un certain .

Discographie

Avec Xacto 
 2016: Extase (EP)

En solo

Albums

Singles 
 2017 : 3310
 2017 :Allo Ouais feat. West
 2018 : 6 AM 
 2018 : Money call feat. Shobee et Laylow
 2018 : Tcha Ra feat. Shayfeen, El Grande Toto, Ouenza et West
 2018 : Ey Ey Ey
 2018 : Stylo
 2018 : Black
 2019 : DD 
 2019 : Games feat. ElGrande Toto
 2020 : Pay No Mind feat. Qaayel
 2020 : Hope
2021 : Bounce
2021 : N
2022 : L

Liens externes 

 Compte Instagram 
 Chaîne YouTube

Notes et références 

Rappeur marocain
Naissance en septembre 1995
Naissance à Safi